Маршмэллоу () — многозначный термин:

 Маршмэллоу — кондитерское изделие
 Маршмэлловый крем — кондитерское изделие. То же, что и кремовый зефир
 Marshmello — американский музыкант, диджей и продюсер
 Android Marshmallow — версия мобильной операционной системы Android
 Strawberry Marshmallow () — японская манга
 The Marshmallow Overcoat — американская группа гаражного рока